Muriqui bezeichnet:

 Muriqui, Ort im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro
 Muriqui (Fußballspieler) (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 die Gattung der Spinnenaffen